-{HBr}- može da se odnosi na:
 Bromovodonična kiselina, vodeni rastvor bromovodonika
 Bromovodonik, hemijsko jedinjenje